McShane ou MacShane est un nom de famille, notamment porté par :

 Denis MacShane (1948 -), homme politique britannique ;
 
 Harry McShane (1920-2012), footballeur écossais, père de Ian McShane ;
  (1891-1988), homme politique écossais ; 
 Ian McShane (1942 -), acteur, producteur et réalisateur britannique, fils du footballeur Harry McShane ;
 James McShane (1833 - 1918), homme politique canadien ;
 Luke McShane (1984 -), grand maître anglais du jeu d'échecs ;
 Mark McShane (1929 - ), écrivain britannique de roman policier ;
 Paul McShane (1986 -), footballeur irlandais ;
 Paul McShane (1989 -), joueur de rugby à XIII anglais.
 Jimmy McShane (1957-1995), chanteur du groupe musical Baltimora

Autres 
 McShane, personnage du film SOS Fantômes.

Homonymie de patronyme